Bozsik István (1924–1952) labdarúgó
 Bozsik István (1941–2006) grafikusművész